Die UK Championship 2000 war ein Snookerturnier, das vom 25. November bis 3. Dezember 2000 im International Centre von Bournemouth ausgetragen wurde. Es gewann der Schotte John Higgins, der zwei Jahre zuvor an selber Stelle seinen ersten UK-Champion-Titel gewonnen hatte. Er besiegte den Vorjahressieger und Weltranglistenersten Mark Williams mit 4:0.

Zum zweiten Mal in Folge wurde bei dem Turnier ein Maximum Break erzielt. Dem Engländer Nick Dyson gelang das zweite 147-Punkte-Break seiner Karriere. Es war das fünfte Maximum der Turniergeschichte und das erste, das bereits in der Qualifikation erzielt wurde.

Preisgeld 
Noch einmal fast 50.000 £ mehr als im Vorjahr und damit erstmals über eine halbe Million £ wurden bei dem Turnier ausgeschüttet. Für die Top 16 gab es keine oder nur eine unwesentliche Erhöhung, dafür bekamen die nächsten 16 dieses Jahr 1250 £ mehr. Auch die neue Zwischenrunde der letzten 48 wurde mit einer deutlicheren Prämienerhöhung versehen.

Qualifikation 
Seit der Öffnung des Turniers 1991 war es das letzte Mal, dass mehr als 128 Spieler antraten. In vier Qualifikationsrunden wurden 16 Spieler ermittelt, die gegen die gesetzten Spieler des Hauptturniers antraten. Sie fanden unmittelbar vorher vom 18. bis 24. November statt.

Hauptturnier 
Nachdem 15 Jahre lang das Hauptturnier aus 64 Spielern bestanden hatte, die gegeneinander im K.-o.-Modus antraten, wurde das System in diesem Jahr umgestellt. Die 16 besten Spieler waren bereits für die zweite Runde gesetzt. In der ersten Runde traten die nächsten 16 Spieler gegen die 16 Gewinner aus der Qualifikation an.

Runde 1

Runde 2 bis Finale

Century-Breaks 
40 Century-Breaks wurden während des Hauptturniers der letzten 48 gespielt. Nick Dyson hatte bereits in der Qualifikation ein Maximum Break geschafft und dazu noch ein Break von 143 Punkten. Damit hatte er die drei höchsten Breaks im gesamten Turnierverlauf erzielt.

Die Breaks der ersten Hauptrunde sind kursiv dargestellt. Sie zählten nicht für die Prämie für das höchste Hauptrundenbreak.

Quellen 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Bournemouth